Molekulska formula -{C6H3Cl3}- se može odnositi na:

 1,2,4-Trihlorobenzen
 1,3,5-Trihlorobenzen

en:C6H3Cl3